Ce nom peut désigner :

 Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent, magistrat français (1725-1799)
 Pierre-Antoine Robert de Saint-Vincent, magistrat français, fils du précédent (1756-1826)
 Pierre Robert de Saint-Vincent, général français (1882-1954)

Voir aussi 
 Famille Robert de Saint-Vincent

Homonymie